Sezóna 2001/2002 byla 11. sezonou Ruské hokejové superligy. Vítězem se stal tým Lokomotiv Jaroslavl.

Konečná tabulka základní části

Play off

Čtvrtfinále 
 Lokomotiv Jaroslavl - Křídla Sovětů Moskva 3-0 (4:1, 4:1, 2:0)
 Ak Bars Kazaň - HC Dynamo Moskva 3-0 (4:3, 3:1, 4:1)
 Avangard Omsk - Severstal Čerepovec 3-1 (3:0, 1:3, 6:3, 4:3 P)
 Lada Togliatti - Metallurg Magnitogorsk 1-3 (4:1, 0:1 SN, 0:2, 2:3)

Semifinále 
 Lokomotiv Jaroslavl - Metallurg Magnitogorsk 3-0 (3:1, 2:1, 4:2)
 Ak Bars Kazaň - Avangard Omsk 3-2 (1:0, 4:3 SN, 3:5, 0:3, 3:2 SN)

O 3. místo 
 Avangard Omsk - Metallurg Magnitogorsk celkové skóre 1:3 (1:1, 0:2)

Finále 
 Lokomotiv Jaroslavl - Ak Bars Kazaň 3-0 (3:1, 4:1, 2:1 SN)

Ruská superliga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2001
Lední hokej v roce 2002